Literatura
 Adéu a les armes (novel·la), d'Ernest Hemingway
Cinema
 Adéu a les armes (pel·lícula de 1932)
 Adéu a les armes (pel·lícula de 1957)